Иван Иванович Лавров (1812—1890; настоящая фамилия Барсуков) — российский актёр и антрепренёр.

Биография 
Иван Лавров родился а. Учился в Московском университете. Увидев игру П. С. Мочалова, решил стать актёром. Дебютировал в Рязани в 1834 году.

В 1837 году вступил в Харьковскую труппу Л. Ю. Млотковского. Большое значение в развитии таланта Лаврова имели советы Л. И. Млотковской и его совместные выступления во время гастролей с Мочаловым.

С  по  год занимался антрепренёрской деятельностью во Владимире, Рыбинске и Ярославле.

С  по  служил в труппе Н. Н. Дюкова в Харькове, где слыл любимцем публики. В последние годы перешёл на амплуа стариков и резонёров.

За свою творческую жизнь на сцене (46 лет) играл не сцене городов: Орёл, Воронеж, Рязань, Киев, Ярославль, Харьков и других.

Иван Иванович Лавров умер а.

Уже после смерти актёра вышла книга его мемуаров «Автобиография актёра Ивана Ивановича Лаврова (Барсукова)» (Харьков, 1895).

Роли в театре 
  — «Гамлет» Шекспира. — Гамлет
 «Князь Михайло Васильевич Скопин-Шуйский» Н. В. Кукольника — Скопин
 «Лев Гурыч Синичкин» Д. Т. Ленского — Князь Ветринский
 «Уголино» Н. А. Полевого — Руджиеро
 «Коварство и любовь» Шиллера — Вурм
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Почтмейстер, Земляника
 «Графиня Клари Д‘Обервиль» Анисе-Буржуа и Деннери  — Жорж Мориц

Примечания

Ссылки 
Актёры Российской империи
Антрепренёры Российской империи